Jack Thomas (skeletonracer), Amerikaans skeletonracer
 Jack Thomas (zwemmer), Brits zwemmer
 Jack Thomas (schrijver), Amerikaans scenarioschrijver, novellist en producent
 Jack Thomas (motorcoureur), Brits motorcoureur